Amfetamin
Speed (droga), skupina droga